Тхить (, от рода «Шакья» (пали: , , Тхить ка)) — вьетнамская фамилия, принимаемая буддийскими монахами.

Известные носители 
 Тхить ка Мау ни (563 до н. э. — 483 до н. э.) — вьетнамская транскрипция имени основателя буддизма «Шакьямуни».
 Тхить Куанг Дык (1897—1963) — буддийский монах направления махаяна из Южного Вьетнама, совершивший акт публичного самосожжения.
 Тхить Нят Хань (1926—2022) — вьетнамский дзэн-буддийский монах, настоятель буддийского медитативного центра в Дордони (Франция).

Примечания

См. также 
 Шакья (значения)